Příjmení Leonťjev nosí více významných osobností:

 Alexej Leonťjev (1903–1979) – sovětský psycholog ruské národnosti
 Konstantin Nikolajevič Leonťjev (1831–1891) – ruský spisovatel, literární kritik a filozof, představitel tzv. novoslavjanofilů
 Valerij Leonťjev (* 1949) – sovětský a ruský popový zpěvák
 Wassily Leontief (Leonťjev; 1905–1999) – rusko-americký ekonom, nositel Nobelovy ceny